Studencki Klub Górski
 Port lotniczy Saloniki-Macedonia